Ragnarok kan henvise til flere artikler:

 Ragnarok – verdens undergang i den nordiske mytologi
 Ragnarok (tysk: Götterdämmerung) – opera af Richard Wagner, komponeret 1874, fjerde del af Nibelungens Ring
 Ragnarok – et norsk black metal-band
 Ragnarok - Album af det færøske viking metalband Týr fra 2006